Bachtobelbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Bachtobelbach (Altbach), rechter Zufluss des Altbachs (zur Glatt) unterhalb von Bassersdorf, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Bachtobelbach (Harberenbach), linker Zufluss des Harberenbachs bei Neuwis, Gemeinde Boppelsen, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Bachtobelbach (Seegraben), linker Zufluss des Seegrabens (zum Schwarzbach) in Weisweil, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Bachtobelbach (Sihl), rechter Zufluss der Sihl bei Sihlwald, Gemeinde Horgen, Bezirk Horgen, Kanton Zürich
 Bachtobelbach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Loch, Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bachtobelgraben